Doença de Creutzfeldt-Jakob
Sankt Jakob im Rosental
St. Jakob-Park

Desambiguação